Ağabala Ramazanov – calciatore azero
 Magomed Ramazanov – lottatore russo
 Zaur Ramazanov – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 azero